Dark Star (film), een sciencefictionfilm uit 1974
 Dark star (Crosby, Stills & Nash) (1977), een liedje van Crosby, Stills & Nash
 Dark Star (Engelse rockband), een Engelse rockband die van 1999 tot 2001 bestaan heeft
 Dark Star (Grateful Dead), een single van de Grateful Dead uit 1968